Li Ao – uczony chiński z czasów dynastii Tang
 Li Ao – tajwański polityk i pisarz